«Ernesto Castro» puede referirse a:

 Ernesto Jara Castro, político colombiano quien ocupó el cargo de alcalde de Villavicencio.
 Ernesto L. Castro (1902-1979), escritor nacido en Argentina.
 Luis Ernesto Castro (1921-2002), reconocido futbolista uruguayo, que jugaba como delantero.
 Carlos Ernesto Castro (1978-), futbolista ecuatoriano que actualmente juega en el club UIDE y en la selección ecuatoriana de fútbol.
 Ernesto Castro Aldana (1971-), político salvadoreño, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador (2021-2024).
 Ernesto Castro Córdoba (1990), profesor de estética y divulgador de Filosofía.